Pucher steht für:

 Pucher (Familienname), siehe dort zu Namensträgern
 Pucher von Meggenhausen, österreichisches Adelsgeschlecht
 Puchéř, früherer Name von Pohoří na Šumavě, Ortsteil von Pohorská Ves, Tschechien
 Pucher (Waldmünchen), Ortsteil der Stadt Waldmünchen im Landkreis Cham des Regierungsbezirks Oberpfalz im Freistaat Bayern

Siehe auch:
 Bucher
 Puchert
 Puch